Schalksburg steht für:
 Herrschaft Schalksburg, mittelalterliches Territorium in Südwestdeutschland

Burgen:
 Schalksburg (Württemberg), Burgruine bei Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Schalksburg (Oitringen), Burgruine bei Straßberg, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Schalksburg (Oderwald), abgegangene Burg im Oderwald, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Schalksburg (Porta), abgegangene Burg bei Porta Westfalica-Hausberge, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen